Il Gruppo Mondiale I 2020 è stato il secondo livello della Coppa Davis 2020-2021. La competizione si è divisa in due turni, nel primo turno (play-off) si sono affrontate 24 nazioni, al termine degli incontri le 12 vincitrici hanno affrontato nel turno principale le perdenti delle qualificazioni alla fase finale 2020 per decretare le promozioni all'edizione successiva. Le 12 perdenti invece dei play-off retrocederanno nel Gruppo Mondiale II 2021.

Play-off

Squadre partecipanti 

Teste di serie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non teste di serie

Sommario

Risultati

Ucraina vs. Taipei Cinese

Pakistan vs. Slovenia

Bolivia vs. Rep. Dominicana

Turchia vs. Israele

Bosnia ed Erzegovina vs. Sudafrica

Messico vs. Finlandia

Libano vs. Thailandia

Nuova Zelanda vs. Venezuela

Perù vs. Svizzera

Norvegia vs. Barbados

Lituania vs. Portogallo

Romania vs. Cina

Turno principale 
Al turno principale hanno partecipato 24 squadre, le 12 che hanno perso gli incontri di qualificazione alla fase finale e le 12 che hanno vinto i play-off. Tra le squadre vincitrici del turno principale, le otto meglio classificate nel ranking ITF di Coppa Davis (al 9 marzo 2020) hanno avuto accesso alle qualificazioni alla fase finale del 2022, le altre quattro si sono affrontate negli spareggi del novembre 2021, le cui vincitrici hanno a loro volta avuto accesso alle qualificazioni alla fase finale del 2022 e le due perdenti sono state ammesse ai play-off del gruppo I del 2022.

Squadre partecipanti 
''#: Ranking ITF di Coppa Davis al 9 marzo 2020.

Teste di serie
  (#4)
  (#16)
  (#19)
  (#20)
  (#21)
  (#22)
  (#25)
  (#26)
  (#27)
  (#28)
  (#29)
  (#30)

Non teste di serie
  (#31)
  (#32)
  (#33)
  (#34)
  (#35)
  (#36)
  (#37)
  (#38)
  (#40)
  (#41)
  (#42)
  (#45)

Sommario

Risultati

Bolivia vs. Belgio

Argentina vs. Bielorussia

Pakistan vs. Giappone

Uruguay vs. Paesi Bassi

Slovacchia vs. Cile

Finlandia vs. India

Norvegia vs. Uzbekistan

Libano vs. Brasile

Nuova Zelanda vs. Corea del Sud

Romania vs. Portogallo

Perù vs. Bosnia ed Erzegovina

Ucraina vs. Israele

Note

Collegamenti esterni